Línea 60 puede referirse a:
 Línea 60 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 60 de autobuses de Montevideo.
 Línea 60 de autobuses de Madrid.
 Línea 60 de Transportes Metropolitanos de Barcelona.
 Línea 60 de autobuses de Buenos Aires.